Алексей Георгиевич Соколо́в (1912 — 2002) — советский конструктор вооружений.

Биография 
Родился 6 февраля 1912 года в деревне В. Горки (ныне Некоузский район, Ярославская область).
 1925—1930 ученик, рабочий, мастер Горского маслобойного завода, (Некоузский район).
 1930—1940 бригадир, мастер, старший мастер, начальник цеха, старший конструктор, начальник отдела завода «Цветметштамп», Красногвардейск 
 1940—1942 — конструктор НИИ-13, Ленинград.

В 1941 заочно окончил Ленинградский военно-механический институт.

В 1942 — 1988 годах работал в КБМ (Коломна) в должностях от инженера до заместителя главного конструктора.

Один из конструкторов 120-мм миномета образца 1941 года, тяжелых минометов, морских бомбометов МБУ-200, МБУ-600, БМБ-2, безоткатных 82-мм и 107-мм орудий. Участвовал в разработке боевых машин для первого советского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Шмель», ПТРК «Малютка», первого в мире сверхзвукового ПТРК «Штурм», высокоточного тактического ракетного комплекса «Точка», оперативно-тактического РК «Ока».

Автор 34 изобретений.

Умер 27 января 2002 года в Коломне (Московская область).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1950) — за коренное усовершенствование методов ремонта оборудования электростанций
 Сталинская премия второй степени (1951) — за работу в области военной техники
 орден Красной Звезды (1945)
 орден «Знак Почёта» (1966)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1972, 1976)
 орден Ленина (1981).

Источники 
 http://kbm.ru/ru/photo-gallery/643.html
 Выпускники БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
 Ушакова В.В.  Шавырин. Создатель оружия Победы / В.В. Ушакова. – М: Вече, 2020. – 464 с. – 3000 экз. – ISBN 978-5-4484-1932-4.  
 Соколов А.Г. Наш ротный–батальонный–полковой… КБМ: начало славного пути / А.Г. Соколов. – М: Вече, 2022. – 256 с. –  ISBN 978-5-4484-3155-5.

Изобретатели СССР
Инженеры СССР
Конструкторы СССР
Родившиеся в Некоузском районе
Выпускники БГТУ «Военмех»
Персоналии:Коломна